Lacis vulgaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Lacis vulgaris ingår i släktet Lacis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
vulgaris